Osoby o tym nazwisku:
 Alexander Pruszyński – działacz polonijny, dziennikarz i wydawca
 Andrzej Pruszyński – polski rzeźbiarz
 Antoni Pruszyński – polski szlachcic, urzędnik dworski
 Dominik Józef Pruszyński – polski szlachcic, urzędnik
 Jan Pruszyński (ujednoznacznienie)
 Ksawery Pruszyński – polski reporter, publicysta, literat, dyplomata
 Mieczysław Pruszyński – polski wojskowy, pisarz i publicysta, mecenas polskiej kultury
 Stanisław Pruszyński (ujednoznacznienie)
 Stefan Pruszyński – polski specjalista ochrony roślin
 Wawrzyniec Pruszyński – polski szlachcic, urzędnik i wojskowy